Cinco grandes puede hacer referencia a:

 Cinco grandes, test de personalidad que la analiza como la composición de cinco factores amplios o dimensiones.
 Cinco grandes, clubes más importantes del fútbol argentino.